Artemio – nome proprio di persona italiano maschile
Artemio – funzionario romano, dux Aegypti, venerato come santo
Artemio di Alessandria – patriarca greco-ortodosso
Artemio di Tralle – architetto greco antico